Малочага́нск — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области. Входит в состав Мирошкинского сельсовета.

География 
Расположен в 95 км к северо-востоку от города Уральска. В 30 км к югу проходит граница с Казахстаном. В 60 км западнее — граница с Самарской областью.

Население

История 
В 1966 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок Хрущев переименован в посёлок Малочаганск.

Хозяйство 
В Малочаганске есть колхозное хозяйство «Малочаганск» по выращиванию зерновых и зернобобовых культур.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Оренбургская область)